«Ojos Así» () — пятый сингл колумбийской певицы Шакиры из её второго студийного альбома Dónde Están los Ladrones? (1998), выпущенный 23 июля 1999 года.

Песня достигла #9 и #22 в американских чартах Billboard Latin Pop Songs и Hot Latin Songs. Трек достиг вершины румынского синглового чарта, а на других европейских территориях показал умеренные результаты.

Шакира исполняла песню в шести из семи её туров, проведённых на сегодняшний день.

Список композиций 
CD single
 «Ojos Así» (Album version) — 3:57
 «Ojos Así» (Thunder Mix Radio Edit) — 3:52
 «Ojos Así» (Thunder Mix) — 10:15
 «Ojos Así» (Desert Mix) — 9:31
 «Ojos Así» (Mirage Mix) — 5:34
  
Colombia Maxi-single
 «Ojos Así» (Thunder Mix) — 10:15
 «Ojos Así» (Thunder Mix Radio Edit) — 3:52
 «Ojos Así» (Desert Mix) — 9:31
 «Ojos Así» (Mirage Mix) — 5:34

Награды 
Шакира выиграла Латинскую Грэмми в категории «Лучшее женское вокальное поп-исполнение» с «Ojos Así» в 2000 году.

Чарты

Примечания 

Песни Шакиры
Песни на испанском языке
Песни, написанные Шакирой